

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Langu“ beginnt.

Langu 



Langue 
 Languet de Gergy, Jean-Joseph (1677–1753), französischer Bischof
 Languet, Hubert (1518–1581), französischer Diplomat, Jurist und reformierter Theologe

Langui 
 Languirand, Pascal (* 1955), kanadischer Musiker

Langus 
 Langus, Jože, jugoslawischer Skispringer